Le mot Lo imperdonable qui signifie en espagnol « impardonnable », peut aussi renvoyer aux sujets suivants :

Télévision 
 Lo imperdonable (1963), telenovela
 Lo imperdonable (1975), telenovela originale par Caridad Bravo Adams et Fernanda Villeli
 Lo imperdonable (2015), telenovela basée sur La mentira et produit par Salvador Mejía